Peraza ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Peraza (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Armando Peraza (1924–2014), kubanischer Musiker
 Facundo Peraza (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Hernán Peraza († 1488), kastilischer Herrscher
 Lucia Peraza Rios (* 1981), deutsche Theaterschauspielerin
 Tamara Larrea Peraza (* 1973), kubanische Beachvolleyballspielerin, siehe Tamara Larrea

Siehe auch:
 Peraza de las Casas